Мириманов — армянская фамилия.

 Мириманов, Виль Борисович — советский российский искусствовед, доктор искусствоведения.
 Мириманов, Дмитрий Семёнович — швейцарский математик русского происхождения.

Мириманова:
 Мириманова, Нина Рубеновна — советская балерина.